Darío Jara Saguier (Asunción, 27 de enero de 1930-22 de enero de 2023) fue un futbolista y entrenador de fútbol paraguayo que jugó en la posición de delantero. Fue uno de los siete hermanos Jara Saguier que jugaron fútbol profesional en Paraguay.

Carrera

Como jugador 
Comenzó su carrera en el Club Rubio Ñu de su ciudad natal en 1946 antes de mudarse a Cerro Porteño, donde pasó la mayor parte de su carrera y se convirtió en un jugador clave. Fue el máximo goleador de primera división dos años seguidos (1949 y 1950), anotando dieciocho goles en cada temporada. En 1960, luego de una larga carrera en Cerro Porteño, Pasó a jugar en varios clubes paraguayos como General Caballero SC, Rubio Ñú, Luis Alberto de Herrera (Guarambaré) y Olimpia de Itá antes de retirarse en 1965.

A nivel de selecciones, formó parte de la escuadra de Paraguay que compitió en la Copa Mundial de la FIFA 1950 en Brasil.

Como entrenador 
Inició su carrera como entrenador jugando en el Olimpia de Itá, donde desempeñó el rol de jugador-entrenador. A lo largo de los años entrenó a equipos como Sportivo Trinidense, Rubio Ñu, Resistencia SC, Deportivo Recoleta, Pdte. Hayes, Club Cerro Corá, Sportivo Ameliano, Cerro Porteño, Luis Alberto de Herrera de Guarambaré y Olimpia de Ita.

Carrera

Club

Selección nacional
Jugó para  en cuatro ocasiones de 1950 a 1956 sin anotar goles y participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1950.

Logros

Club
Primera División de Paraguay: 2
 1950, 1954

Individual
Goleador de la Primera División de Paraguay en 1949 y 1950.

Referencias

Enlaces externos

nacidos en Asunción
delanteros de fútbol
futbolistas del Club Cerro Porteño
futbolistas del Club Rubio Ñu
futbolistas del General Caballero Sport Club
futbolistas de la selección de fútbol de Paraguay en los años 1950
futbolistas de Paraguay en la Copa Mundial de 1950
entrenadores de fútbol de Paraguay
entrenadores del Cerro Porteño